Haller är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Albin Haller, fransk kemist
 Albrecht von Haller, schweizisk läkare, botaniker, diktare med mera
 Berchtold Haller (1492–1536), schweizisk reformert präst
 Bent Haller, dansk författare
 Christian Haller (aktiv i Sverige 1820–1730), tsksvensk murmästare
 Helmut Haller, tysk fotbollsspelare
 Hermann Haller, schweizisk skulptör
 Johannes Haller, tysk historiker
 Józef Haller von Hallenburg, polsk general
 Karl Ludwig von Haller, schweisk statsfilosof
 Kevin Haller  (född 1970), kanadensisk ishockeyspelare
 Helmut Haller, tysk fotbollsspelare
 Maria de Jesus Haller (1923–2006), angolansk diplomat
 Sébastien Haller (född 1994)), fransk fotbollsspelare
 Sune Haller, svensk advokat

Efternamn